El término Canet puede referirse a:

Gente 
 Guillaume Canet, actor y realizador francés.

Toponimia

Canet de Adri, municipio catalán del Gironés.
Canet de Berenguer, municipio valenciano del Campo de Murviedro.
Canet de Mar, municipio catalán del Maresme.
Canet lo Roig, municipio valenciano del Bajo Maestrazgo.

Canet, comuna francesa del departamento de Aude.
Canet, comuna francesa del departamento de Hérault.
Canet-de-Salars, comuna francesa del departamento de Aveyron.
Canet-en-Roussillon, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales.